Alexandre Cândido da Rocha - cantor e compositor brasileiro.
 Alexandre Nardy Rocha - golfista brasileiro.
 Alexandre Machado Rocha - editor brasileiro.